Barrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barrsjön, Västergötland, sjö i Laxå kommun, 
Stora Barrsjön, sjö i Marks kommun,  (22,2 ha)
Barrsjön, Uppland, sjö i Knivsta kommun,

Se även
Barsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn